

Ortografia 
 Au – dwuznak występujący w języku francuskim

Geografia

Austria 
 Au – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja
 Au am Leithaberge – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha

Niemcy 
 Au – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzweald 
 Au am Rhein – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rastatt
 Au in der Hallertau – gmina targowa w kraju związkowym Bawarii, w powiecie Freising
 Au-Haidhausen – okręg administracyjny Monachium

Szwajcaria 
 Au – miejscowość w kantonie Sankt Gallen
 Au – szwajcarska nazwa gminy Auw w kantonie Argowia, w okręgu Muri

Nauka i technika 
 Au (aurum) – symbol chemiczny pierwiastka złoto
 au (astronomical unit, jednostka astronomiczna) – średnia odległość między Ziemią a Słońcem, wynosząca około 150 milionów km

Geokodowanie 
 AU – Australia (oznaczenie kodowe według ISO 3166-1)

Inne 
 Au – format plików dźwiękowych stworzony przez Sun Microsystems
 AU – Akademia Umiejętności
 .au – domena internetowa Australii

Zobacz też 
 Aue
 Auen